Glenfield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Glenfield, New South Wales, del av en befolkad plats, Campbelltown Municipality,

Storbritannien 

 Glenfield, England, grevskapshuvudort, Leicestershire,

USA 

 Glenfield, Pennsylvania, ort, Allegheny County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar